Чон Унчхан (; 21 марта 1947 года в городе Конджу корейской провинции Чхунчхон-Намдо) — премьер-министр Южной Кореи, профессор Сеульского национального университета, ранее с июля 2002 года по июль 2006 года был президентом этого университета.

В премьер-министры кандидатуру Чон Унчхана выдвинул 3 сентября 2009 года президент страны Ли Мён Бак, 28 сентября Чон Унчхан занял премьерский пост, сменив на нём предыдущего главу правительства Хан Сынсу.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография

Премьер-министры Республики Корея
Преподаватели Лондонской школы экономики
Выпускники Университета Майами (Огайо)